E32 può riferirsi a:

Codici 
E32, codice ECO di alcune linee della variante classica della difesa Nimzo-indiana, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
Strada europea E32, da Colchester ad Harwich
BMW E32, automobile prodotta dalla BMW

Altro 
HMS E32, sommergibile della classe E della Royal Navy